Полёт домой — мелодраматический фильм режиссёра Доминик Деруддер, вышедший в 2014 году.

Сюжет 

Шейх из Дубая хочет купить фламандского почтового голубя Виттекопа, принадлежащего Джосу Паувелсу, и использует американского посредника по имени Колин для заключения сделки. Хотя Джос не заинтересован в продаже голубя, его внучка Изабель явно заинтересована в Колине.

В ролях 

 Ян Деклер в роли Джос Паувелс
 Шарлотта Де Брюйне в роли Изабель Паувелс
 Джейми Дорнан в роли Колин Монтгомери
 Энтони Хэд в роли Мистер Монтгомери
 Шарон Моган в роли Миссис Монтгомери
 Жос Де Пау в роли Священник
 Вивиана Де Муйнк в роли Марта
 Элин Ван дер Вельден в роли Селия
 Пит Фукс в роли Мистер Конрад
 Макс Пиркис в роли Джейсон
 Митчелл Маллен в роли Уолден
 Али Сулиман в роли Шейх
 Омар бин Хайдер в роли Правая рука Шейха
 Нуман Акар в роли Карадениз

Примечания

Ссылки 

 
 

Фильмы-мелодрамы Бельгии
Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы на нидерландском языке